paus Sergius IV, paus (1009-1012)
 Sergius IV van Napels, hertog van Napels (1002-1036)